Oda Spelbos - Nederlands actrice
 Ronald Spelbos - Nederlands trainer en voormalig beroepsvoetballer